András Herczeg – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 István Herczeg – ginnasta ungherese
 Ferenc Herczeg – scrittore ungherese